Scintillatie (astronomie)
Scintillatie (radar)
Scintillatie (ionosfeer)
Scintillatie (natuurkunde)